

Personnalités 

 Ilsetraut Hadot (née en 1928), philosophe et historienne ;
 Marie-Adélaïde Barthélemy-Hadot (1763-1821), romancière et dramaturge française ;
 Pierre Hadot (1922-2010), philosophe, historien et philologue français.